Гряда́ — цепочка однородных предметов («гряда облаков»), вытянутое возвышение:
 Гряда рельефа — общее название вытянутых, относительно невысоких положительных форм рельефа различного происхождения: конечно-моренные, озовые (отложенные талыми ледниковыми водами), эоловые (ветрового происхождения) и др.
 Гряда огородная — в огородничестве и садоводстве, разрыхлённая полоса почвы.
 Гряда русловая — повышение донного рельефа вытянутой формы, возникающее в руслах водотоков, осуществляющих транспорт донных наносов.
 Островная гряда — вытянутая цепочка островов.

Река 
 Гряда — река в Московской области, приток Озерны.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Гряда — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Гряда — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Гряда — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Гряда — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Гряда — село в Солецком районе Новгородской области.

Украина 
 Гряда — село во Львовской общине Львовского района Львовской области Украины.
 Гряда — село в Добротворской общине Червоноградского района Львовской области Украины.

См. также 
 Грядки